Kuchelbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Kuchelbach (Beurener Bach), linker Zufluss des dort noch Tobelbach genannten Beurener Bachs (zur Steinach) in Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Kuchelbach (Elmaubach), linker Zufluss des Elmaubachs (zur Linder) vom Kuchelberg im gemeindefreien Ettaler Forst, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Kuchelbach (Frauenbrunnbach), rechter Zufluss des Frauenbrunnbachs (zum Goldbach) in der Gemeinde Ritzing, Burgenland, Österreich
Ortschaft:
 Kuchelbach (Albbruck), Dorf im Ortsteil Birkingen der Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg